Чемпионат Хорватии прошёл в Пожеге с 17 по 27 апреля 2018 года.

 Категория: 13-я (средний рейтинг: 2565).

Участники 

¹) рейтинги даны на апрель 2018 года

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте chess-results.com

Чемпионаты Хорватии по шахматам
2018 год в шахматах
Апрель 2018 года
Спорт в Хорватии в 2018 году